Palau kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Palau-del-Vidre, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Palau-de-Cerdagne, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Italien 

 Palau, Sardinien – en kommun i Sardinien, Provincia di Olbia-Tempio,

Mexiko 

 Palau, Mexiko, ort, Coahuila, Múzquiz,

Palau 

 Palau, självständig stat, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar